Gaga může být:

 ga-ga – citoslovce husího kejhání
 Ga-ga – míčová hra podobná vybíjené
 Gaga (pohybový jazyk) – druh taneční komunikace vyvinuté Ohadem Naharinem
 Lady Gaga – americká zpěvačka
 Radio Ga Ga – hit skupiny Queen